Чемпионат Кипра сезона 1952/53 — 16-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 8 команд. Победителем турнира стал клуб «АЕЛ» из Лимасола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1952/1953
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1952 году
Спорт на Кипре в 1953 году